Библейские заповеди:
 Десять заповедей — ветхозаветные заповеди.
 Заповеди Иисуса Христа — новозаветные заповеди.